Ел Камучин има више значења:

 Ел Камучин (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Камучин (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Камучин (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Камучин (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Камучин (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику